El Gran Premi d'Aragó de motociclisme de 2012 fou la catorzena cursa de la temporada 2012 de motociclisme. La cursa es disputà a la Ciudad del motor de Aragón (Alcanyís, Aragó) el cap de setmana del 28 al 30 de setembre de 2012.

Classificació

MotoGP

Moto2

Moto3

Referències 

Arago
Edicions